Тијера Брава има више значења:

 Тијера Брава (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тијера Брава (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику